Ruttenstein steht für:

 Burgruine Ruttenstein, eine Burgruine nordöstlich von Pierbach im Bezirk Freistadt im Mühlviertel in Oberösterreich
 Ruttenstein (Gemeinde Pierbach), Ortsteil von Pierbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Ruttenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Constanze Geiger von Ruttenstein (1835–1890), österreichische Pianistin, Kinderdarstellerin, Theaterschauspielerin, Komponistin und Sängerin (Sopran), siehe Constanze Geiger